Саумалко́ль () — бессточное солёное озеро в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана. Расположено на высоте 349,4 м над уровнем моря. Площадь — 10,76 км², длина — 4,2 км, ширина — до 3,2 км. Длина береговой линии — 14,4 км. В засушливые годы пересыхает.

Ссылки 
 
 

Бессточные озёра Казахстана
Солёные озёра Казахстана
Озёра Нуринского района